Hühnerberg kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hühnerberg (kulle i Österrike, Niederösterreich), Politischer Bezirk Baden, 
 Hühnerberg (berg i Österrike, Tyrolen), 

Robotskapade Österrikeförgreningar